Le qualificazioni del singolare  femminile dell'Apia International Sydney 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Marija Kirilenko (secondo turno)
  Kaia Kanepi (assente perché vincitrice del Brisbane International 2012)
  Polona Hercog ( Lucky Loser)
  Chanelle Scheepers (qualificata)
  Tamira Paszek (primo turno)
  Barbora Záhlavová Strýcová (secondo turno)

 Ekaterina Makarova (qualificata)
 Iveta Benešová (secondo turno)
 Nastas'sja Jakimava (primo turno)
 Alexandra Dulgheru (Lucky Loser)
 Anne Keothavong (primo turno)
 Pauline Parmentier (primo turno)
 Vania King (ultimo turno, ritirata)

Qualificate 

  Sofia Arvidsson
  Urszula Radwańska
  Ekaterina Makarova

  Chanelle Scheepers
  Stefanie Vögele
  Melinda Czink

Lucky Losers

  Alexandra Dulgheru

  Polona Hercog

Tabellone

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

5ª sezione

6ª sezione

Collegamenti esterni 

Apia International Sydney 2012
WTA Tour 2012